Cistella puede referirse a:

 el municipio español de Cistella, en la provincia de Gerona; o
 un sinónimo del género de orquídeas Geodorum.